Madonia puede hacer referencia a:

 Madonia, adena montañosa que se encuentra situada en el noroeste de la isla de Sicilia, en Italia.
 Ezio Madonia (1966-), atleta italiano, especializado en la prueba de 4 x 100 m.
 Francesco Madonia (1924-2007), el jefe mafioso del área de San Lorenzo-Pallavicino, Palermo, en Italia.